Manuel Agudo Durán (Sanlúcar de Barrameda, 15 oktober 1986) – alias Nolito – is een Spaans voetballer die doorgaans als vleugelspeler speelt. Hij tekende in juni 2020 een contract tot medio 2021 bij Celta de Vigo Nolito ging transfervrij weg ging bij Sevilla FC. Nolito debuteerde in 2014 in het Spaans voetbalelftal en stopte in 2016 bij het Spaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Nolito begon met voetballen bij Atlético Sanluqueño. Vervolgens speelde hij voor CD Mestalla en Écija Balompié. In de zomer van 2008 vertrok de aanvaller naar Barça Atlètic, waarmee hij in 2010 via play-offs van de Segunda División B naar de Segunda División A promoveerde. Op 3 oktober 2010 debuteerde Nolito in het eerste elftal van FC Barcelona. In de competitiewedstrijd tegen RCD Mallorca kwam Nolito in het verloop van de tweede helft als invaller voor Pedro Rodríguez in het veld. Op 11 november 2010 maakte hij in de bekerwedstrijd tegen AD Ceuta zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van FC Barcelona.

Nolito tekende in juli 2011 een contract bij SL Benfica. Dat verhuurde hem op 29 januari 2013 voor zes maanden aan Granada CF, om hem daarna voor circa €2.500.000,- te verkopen aan Celta de Vigo. In drie seizoenen in de Primera División speelde Nolito honderd wedstrijden voor Celta, waarin hij 39 doelpunten maakte. Hij eindigde achtereenvolgens als negende, achtste en als zesde met de club.

Nolito tekende in juli 2016 een contract tot medio 2020 bij Manchester City, de nummer vier van de Premier League in het voorgaande seizoen. Dat betaalde circa €16.500.000,- voor hem aan Celta de Vigo, de gelimiteerde transfersom die in zijn contract stond. In zijn eerste seizoen kwam Nolito tot dertig wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde. Hij was onder trainer Pep Guardiola geen vaste waarde.

Sevilla FC haalde Nolito in juli 2017 voor €9.000.000,- terug naar Spanje. Hij tekende hier voor drie jaar.

Clubstatistieken

Bijgewerkt tot 30 september 2019

Interlandcarrière 
Nolito debuteerde op 18 november 2014 in het Spaans voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Duitsland. Hij begon onder bondscoach Vicente del Bosque in het basiselftal, waarna hij een kwartier voor tijd vervangen werd door Pedro Rodríguez Ledesma. Spanje verloor de wedstrijd na een doelpunt van Toni Kroos, één minuut voor het einde van de reguliere speeltijd. Del Bosque nam Nolito ook mee naar het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Daarop scoorde hij in een met 3-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Turkije. Spanje werd in de achtste finale uitgeschakeld door Italië (2–0).

Erelijst 

Spaans voetballer